Свечинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Свечинское сельское поселение (Самоулки) - сельское поселение, существовавшее до 2010 года в Свечинском районе Кировской области
 Свечинское сельское поселение (Юма) - сельское поселение в Свечинском районе Кировской области